Samsung V500 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 LG K8000
 Motorola A860
 Samsung SCH-V450
 AMOI M6
 Samsung SCH-E380

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SCH-V500&la=en&col=wu+ws+download&tabpage=1&radio=1&select=0&x=11&y=11 

V